Die Liste der Länderspiele der ghanaischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der ghanaischen Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern sie in mindestens einer der folgenden Quellen angegeben sind: FIFA, RSSSF und ELO.

Die Ergebnisse sind stets aus ghanaischer Sicht angegeben. Eine Unterscheidung zwischen offiziellen, von der FIFA anerkannten, und nicht offiziellen Spielen findet nicht statt. Der Spielausgang ist durch eine grüne (Sieg), gelbe (Unentschieden) und rote (Niederlage) Hinterlegung gekennzeichnet. Es gilt das Ergebnis nach der regulären Spielzeit (90 oder 120 Minuten). Sowohl in der Hinterlegung als auch in der Bilanz wird ein nach Elfmeterschießen entschiedenes Spiel als Unentschieden gewertet. Eine grüne Unterlegung im Abschnitt Bilanz bedeutet eine positive Gesamtbilanz (mehr Siege als Niederlagen), eine gelbe Unterlegung eine ausgeglichene (ebenso viele Siege wie Niederlagen) und eine rote Unterlegung eine negative Bilanz (mehr Niederlagen als Siege). Unter dem Punkt Statistik finden sich die Bilanz der Mannschaft seit dem ersten Länderspiel am 28. Mai 1950 gegen Nigeria, die Rekordspieler und -torschützen sowie die Trainer des Teams. In der Trainerfrage gibt es in den verschiedenen Quellen unterschiedliche Angaben, während hier nur die wahrscheinlichste aufgelistet ist.

Liste der Länderspiele

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Bilanzen

Trainer

Einzelnachweise 

!Landerspiele Der Fussballnationalmannschaft #Liste Der
Ghana